Sveriges landslag i bandy kan vara:

Sveriges damlandslag i bandy
Sveriges herrlandslag i bandy
Sveriges B-landslag i bandy (herrar)